Граф Бернардино де Ребольедо-и-Вильямисар (; крещён 31 мая 1597, Леон (Испания) — 27 марта 1676, Мадрид) — испанский военный и дипломатический деятель, поэт, теоретик искусства. Рыцарь Ордена Сантьяго.

Биография 
Потомок дона Родриго графа Ребольедо, получившего свой титул от короля Астурии и Леона Рамиро I в 815 году во время Реконкисты.

Проявил себя выдающимся воином, сражался в Италии, на Средиземном море и Фландрии. Помимо этого, он был успешным дипломатом, с 1648 до 1661 год служил в качестве посла в Датском королевстве.

Во время Тридцатилетней войны, Ребольедо командовал испанской дивизией и разгромил шведскую армию под Франкенталем. Император Священной Римской империи Фердинанд III назначил его Пфальцграфом и губернатором Вестфалии и даровал ему титул графа Священной Римской империи. В 1643 году стал генерал-капитаном.

Бернардино де Ребольедо в 1643—1648 годах был в числе испанских участников переговоров по Вестфальскому миру и сыграл заметную роль в заключении в 1648 Вестфальского мира, завершившего Тридцатилетнюю войну за гегемонию в Священной Римской империи и Европе.

В 1647 году он был назначен послом Испании в Копенгагене, его полномочия простирались на всю Северо-Восточную Европу, Данию и Польшу, с обязанностью, наблюдать за политикой Швеции. Папа Пий IV назначил его своим тайным представителем в Северной Европе с миссией, направленной на восстановление католической церкви в Дании и Швеции. Поддерживал переписку с королевой Кристиной Шведской.

Бернардино де Ребольедо стал близким другом членов королевского дома Дании, которые пригласили его жить в одном из своих королевских замков. Он обратился герцога Лунеборга в католичество.
По приказу датского королевского дома инкогнито побывал в Швеции, в результате его дипломатических усилий был подписан Роскилльский мир, завершивший датско-шведскую войну 1657-1658 годов.

За семь лет скандинавской войны, Бернардино де Ребольедо служил в качестве командующего артиллерией датской армии.

В 1652 году король Испании назначил его министром. Последние годы жизни провёл в монастыре, страдая от подагры.

Творчество 

Он автор нескольких сонетов, переложений Псалтыри, книг Иеремии и Иова, стихов, некоторых пьес и дидактических произведений.

Его трактат «Речи о красоте и любви» (1652) проникнут идеями неоплатонизма.

Избранные произведения 
Поэзия и трактаты
 Ocios (Amberes, 1656)
 Discurso sobre la hermosura y el amor (1652)
 Discurso apologético (1656)
 Selva militar y política (Colonia, 1654)
 Selvas dánicas (Copenhague, 1654)
 La constancia victoriosa (Colonia, 1655)
 Selva sagrada (Kinchio, 1657)
 Idilio sacro (Amberes, Plantino, 1660)
Пьесы
 Amar despreciando riesgos
 Entremés de los maridos conformes

Примечания

Литература 
 Большой энциклопедический словарь. 2012

Ссылки 
 Conde Bernardino de Rebolledo

Поэты по алфавиту
Поэты Испании
Поэты XVII века
Испанские поэты
Драматурги по алфавиту
Драматурги XVII века
Драматурги Испании
Военачальники Испании
Генералы Испании
Дипломаты XVII века
Дипломаты Испании
Послы Испании в Польше
Послы Испании в Дании
Участники Тридцатилетней войны
Родившиеся в Леоне (Испания)
Умершие в Мадриде
Рыцари ордена Сантьяго
Графы
Теоретики искусства
Неоплатоники